§ 127 StGB steht für:

 Bildung bewaffneter Gruppen, einen Tatbestand im deutschen Strafgesetzbuch
 Diebstahl, einen Tatbestand im österreichischen und liechtensteinischen Strafgesetzbuch